Medaljefordelingen ved sommer-OL 1908 gav medaljer til 19 af de 22 deltagende nationer.

Kilde 
 Om sommer-OL 1908 på olympic.org

Sommer-OL 1908